Попадија је изворном значењу жена православног попа код Срба > види Попадија.

Поред тога, реч попадија може значити и:
 Попадија (превој), као превој у источној Србији,
 Попадија (Чашка), као село у општини Чашка, у Северној Македонији,
 Попадија (Лерин), као село у општини Лерин, у Грчкој,
 Попадија (ТВ серија), као српска телевизијска серија.